Держа́вна інспе́кція техноге́нної безпе́ки Украї́ни — утворена 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Керівництво 

З 24 грудня 2010 року головою інспекції є Улинець Ернест Михайлович.

Реорганізація 

Указом Президента України "Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій"  було реорганізовано Міністерство надзвичайних ситуацій України та Державну інспекцію техногенної безпеки України та створено Державну службу України з надзвичайних ситуацій, що наразі виконує їх функції.

Див. також 
 Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Посилання 

 [www.ditb.gov.ua/ Сайт]

Державні інспекції України
Промислова безпека